Nencioni ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Nencioni (1837–92), italienischer Lyriker und Literaturkritiker
 Giovanni Nencioni (1911–2008), italienischer Linguist und Romanist